V grški mitologiji je Laodamija (grško )  lahko:

   Laodamija ali Deidamija, hčerka Belerofonta in Filone, sestra Hipoloha in Isandra in mati Sarpedona, ki ga je imela z Zevsom.  Laodamijo je med tkanjem ustrelila Artemida in jo usmrtila. Diodor Sicilski je iz nje naredil ženo Evanderja, sina Sarpedona starejšega, s katerim je imela sina Sarpedona mlajšega.
 Laodamija, hčerka Akasta in Astidameje in žena trojanskega junaka Protezilaja. Ko je njen mož v trojanski vojni padel, je naredila samomor.
 Laodamija ali Leaneira, hčerka Amiklasa in Diomede, matere Trifila, ki ga je imela z Arkasom. 
 Laodamija, hčerka Pelejeve žene Alkmeone in mati Polidorja. 
 Laodamija, Antiklova žena. Njen mož je bil eden od mož, ki so se skrili v trojanskega konja.	
 Laodamija, drugo ime za Iftimo.
 Laodamija ali Arsinoja, Orestova dojilja. Po Agamemnonovi smrti je Oresta skrila pri fokidskem kralju Strofiju in mu rešila  življenje.
 Laodamija, drugo ime za Piritujevo ženo  Hipodamijo.

Sklici

Ljudje v grški mitologiji